Син полку :
  Син полку  — дитина, як правило сирота, під опікою армійського підрозділу.
  Син полку  — повість  Валентина Катаєва.
  Син полку  — радянський фільм 1946 року.
  Син полку  — радянський фільм 1981 року.